

Nom de famille 
 Carlo Lamprecht (1935-2022), homme politique suisse ;
 Doris Lamprecht (19?-), mezzo-soprano autrichienne ;
 Gerhard Lamprecht (1897-1974), réalisateur, scénariste et historien du cinéma allemand ;
 Günter Lamprecht (1930-2022), acteur allemand ;
 Karl Lamprecht (1856-1915), historien prussien.

Prénom 
 Lamprecht der Pfaffe (XIIe siècle), poète allemand.

Homonymie de patronyme germanique